Воронецкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Воронецкое сельское поселение — входит в Елецкий район

Орловская область
 Воронецкое сельское поселение — входит в Троснянский район